Les élections régionales de 2005 en Toscane () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de Toscane pour un mandat de cinq ans.

Système électoral 

Le conseil régional de Toscane est composé de 65 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 57 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les coalitions ayant obtenus des sièges se partagent ensuite 8 sièges qui sont attribués pour rendre le conseil proportionnel aux suffrages obtenus pas les partis.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2005

Notes et références

Notes 

Toscane, 2005
Toscane
Politique en Toscane
Politique en avril 2005